The Flying Fool – film del 1925 diretto da Lewis Seiler
The Flying Fool – film del 1929 diretto da Tay Garnett
The Flying Fool – film del 1931 diretto da Walter Summers